La Národní basketbalová liga 2018-2019 è stata la 27ª edizione del massimo campionato ceco di pallacanestro maschile. Il titolo è andato per il 16º anno consecutivo al ČEZ Nymburk.

Regular season

Seconda fase

Gruppo A1

Gruppo A2

Playoffs

Risultati

Spareggio retrocessione/promozione

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2018
Pallacanestro nel 2019
2018-2019